Die Liste von Aussichtstürmen in der Schweiz enthält Bauwerke, welche über für den Publikumsverkehr zugängliche Aussichtsmöglichkeiten verfügen. Sie umfasst Aussichts-, Fernseh- und Wassertürme, Kirchtürme, stationäre Fahrgeschäfte und sonstige für den Publikumsverkehr geöffnete Aussichtsplattformen – auch ehemalige Türme (usw.). Die Listen enthalten keine reisenden Panoramafahrgeschäfte.

Anmerkung: Die Tabellenspalten sind sortierbar, dazu dienen die Symbole bei den Spaltenüberschriften. In der Ausgangsansicht sind die Türme nach Gesamthöhe (absteigend), bei gleicher Höhe nach Name des Bauwerks (aufsteigend) sortiert.

Geplante Aussichtstürme

Ehemalige Aussichtstürme 

Legende:  =Holzturm   =Stahlfachwerk- / Stahlbetonturm   =Kirchturm   =Sendeturm   =Aussichtsplattform   =Lift   =Wasserturm   =Mauerturm   =Siloturm

Siehe auch 
 Liste von Aussichtstürmen in Deutschland
 Liste von Aussichtstürmen in Österreich
 Liste der höchsten Aussichtsplattformen in Europa
 Liste der höchsten Fernseh- und Fernmeldetürme in der Schweiz
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Aargau
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Basel-Landschaft
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Basel-Stadt
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Bern
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Freiburg
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Glarus
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Graubünden
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Jura
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Neuenburg
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Nidwalden
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Obwalden
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Schaffhausen
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Schwyz
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Solothurn
 Liste der Aussichtstürme im Kanton St. Gallen
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Tessin
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Thurgau
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Uri
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Waadt
 Liste der Aussichtstürme im Kanton Zürich

Weblinks 
 Aussichtstürme der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein, auf turmfinder.ch
 Von oben herab In: sonntagszeitung.ch vom 25. Juni 2017

Anmerkungen 

!
Aussichtsturm